Mercenário
Ou ainda:
Mercenário (Marvel Comics) - personagem dos quadrinhos
Os Mercenários - filme de 2010
Mercenaria - gênero de moluscos

Desambiguação